DHfK ist die Abkürzung für:
 die Deutsche Hochschule für Körperkultur, eine Sporthochschule in Leipzig
 den SC DHfK Leipzig e. V.
 die HSG DHfK Leipzig e. V.

Abkürzung